Manzano Histórico puede referirse en la en la provincia de Mendoza en Argentina a:

 a localidad de El Manzano Histórico; 
 la reserva natural y cultural Manzano Histórico.